Nässjö station, er en svensk jernbanestation som ligger i Nässjö i Sverige.

Jernbanestationer i Sverige